Колачево — название населённых пунктов:

Россия 
 Колачево — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Колачево — деревня в Сонковском районе Тверской области.